Абсолютизм:
 Абсолютная монархия — государственная форма правления, при которой глава государства пользуется неограниченной властью.
 Самодержавие
 Просвещённый абсолютизм
 Моральный абсолютизм.